Modiolus ist der Name

 für die knöcherne Achse der Hörschnecke (Cochlea)
 eine Gattung der Muscheln, siehe Modiolus (Gattung)